eparchia Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 eparchia Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji